Cat River ist der Name folgender Flüsse:

 Cat River (Crow Wing River), in Minnesota, Vereinigte Staaten
 Cat River (Lake St. Joseph), im Kenora District in Ontario, Kanada